Isolatorweg is de naam voor:

 Een straat in Amsterdam, zie Isolatorweg (straat)
 Een metrostation in Amsterdam, zie Isolatorweg (metrostation)